Fabrizio Tescari – ex sciatore alpino italiano
 Gianpaolo Tescari – regista, sceneggiatore, produttore televisivo ed ex critico cinematografico italiano
 Nicola Tescari – compositore, pianista, produttore discografico, arrangiatore e direttore d'orchestra italiano